Oostenrijk:
Neusiedl am See (district), een district in de deelstaat Burgenland
Neusiedl am See (gemeente), een gemeente in de deelstaat Burgenland
Neusiedl bei Güssing, een plaats in de deelstaat Burgenland
Neusiedl an der Zaya, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Klein-Neusiedl, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Tsjechië:
Novosedly (Duits: Neusiedl), een plaats in Tsjechië